Constitution provisoire de 2007,
 Constitution de 2015.